Grumello è un toponimo tipicamente lombardo
 Grumello Cremonese ed Uniti – comune della provincia di Cremona
 Grumello del Monte – comune della provincia di Bergamo
 Grumello – frazione di Paisco Loveno in provincia di Brescia
 Grumello del Piano – quartiere di Bergamo 
 Grumello de' Zanchi – frazione di Zogno in provincia di Bergamo
 Castello De Piro al Grumello – castello di Montagna in Valtellina in provincia di Sondrio
 Villa del Grumello – una delle Ville e palazzi di Como, sita in via per Cernobbio 11